Sebastiano Paoli (1684–1751) – letterato, archeologo, antiquario e religioso italiano.
 Sebastiano Paoli (1720–1796) – medico e illuminista italiano.